Palacio de Buenavista – edificio di Madrid che ospita il quartier general dell'Ejército de Tierra
 Palacio de Buenavista – edificio di Malaga che ospita il Museo Picasso Málaga